Friedrich von Goseck ist der Name folgender Personen:

* Friedrich I. von Goseck († 1042), Pfalzgraf von Sachsen
 Friedrich II. von Goseck (1000/1030–1088), Graf von Goseck, Vogt von Hersfeld und Pfalzgraf von Sachsen
 Friedrich von Goseck (Hersfeld) (~1030–1100), Abt von Goseck, St. Georg und Hersfeld, erwählter Bischof von Naumburg
 Friedrich III. von Goseck (~1065–1085), Pfalzgraf von Sachsen
 Friedrich IV. von Goseck (1085–1125), Pfalzgraf von Sachsen